Lože je ime več naselij v Sloveniji:

 Lože, občina Vipava
 Lože, občina Laško

Naselja v Sloveniji